Plaza de la Bandera puede referirse a:

 Plaza de la Bandera (Santo Domingo)
 Plaza de la Bandera (Lima)
 Plaza de la Bandera (Guadalajara)

